Lento bezeichnet

 ein Tempo in der Musik, siehe Lento (Musik)
 eine französische Gemeinde auf Korsika, siehe Lento (Korsika)

Lento ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Guglielmo Lento (1942–2010), italienischer Politiker